Lug puede referirse a:
 Lug (Bilje), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Lug o Lugh, el dios supremo de la mitología celta.
 Lugh, Luuq o Luuq Ganaane, una ciudad en la región de Gedo (Somalia).
 LUG, el código IATA del Aeropuerto de Lugano (Suiza).
 LUG, el acrónimo en inglés del Grupo de Usuarios de Linux (Linux user group).
 Lug, un personaje ficticio de raza orca que aparece en el libro El Silmarillion, de J. R. R. Tolkien.

Acrónimos